Le pamphlet est un genre littéraire et journalistique portant sur un sujet précis et bousculant, parfois très violemment, l'ordre établi.
 Au Japon, on nomme pamphlet un fascicule distribué (gratuitement ou non) aux spectateurs d'un film, qui présente en textes et en images la trame, les personnages, les acteurs, la production, etc. Ces objets, très soignés, sont aussi très collectionnés. Ils ressemblent aux dossiers de presse que distribuent les maisons de production cinématographiques mais, contrairement à ces derniers, sont destinés au grand public.
 À l'île Maurice, on nomme pamphlet la notice d'un médicament, ou le mode d'emploi d'un appareil. Le Petit Robert atteste du sens de « brochure » en 1653 ; cela semble cohérent, les immigrants de Maurice au  ayant exporté le vocabulaire de l'époque dont une part s'est figée (on rencontre un phénomène analogue au Canada et dans d'autres régions historiquement francophones).